Мичково — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Мичково — деревня в Селивановском районе.

Вологодская область 
 Мичково — деревня в Вологодском районе.
 Мичково — деревня в Никольском районе.

Пермский край 
 Мичково — деревня в Кунгурском районе.

Тверская область 
 Мичково — деревня в Старицком районе.

Ярославская область 
 Мичково — деревня в Борисоглебском районе.